Heekeren ist der Familienname folgender Personen:

 Hauke Heekeren (* 1971), deutscher Neurowissenschaftler, Hochschullehrer und Präsident der Universität Hamburg
 Heinrich Heekeren (1931–2004), deutscher Ordensgeistlicher und Generalsuperior der Steyler Missionare
 Josef van Heekeren (1900–1959), deutscher Maler, Grafiker und Restaurator 
 Justin Heekeren (* 2000), deutscher Fußballspieler, z. Zt. bei FC Schalke 04